Slobo est le diminutif du prénom serbo-croate Slobodan, notamment utilisé pour désigner familièrement l'ancien dirigeant yougoslave Slobodan Milošević.
Slobo est l'un des avatars du personnage Lobo de DC Comics.